Amba Mariam – wieś w centralnej Etiopii
 język amba – język z rodziny bantu
 język amba – język rodziny utupua (austronezyjskie)
 Amba – rzeka w rosyjskim Kraju Nadmorskim
 AMBA – Association of MBAs
 bitwa pod Amba Alagi – dwie bitwy pod szczytem w Etiopii
 Amba (potrawa) – sos typowy dla kuchni Bliskiego Wschodu
 Advanced Microcontroller Bus Architecture